Сеульская операция — название пяти сражений Корейской войны:
 Первая Сеульская операция — захват войсками Северной Кореи Сеула в июле 1950 года.
 Вторая Сеульская операция — захват войсками ООН города в сентябре 1950 года.
 Третья Сеульская операция — захват войсками Китая Сеула в январе 1951 года.
 Четвёртая Сеульская операция — повторный захват войсками ООН города в марте 1951 года.
 Пятая Сеульская операция